S-Kurve steht für: 
 die grafische Darstellung der Sigmoidfunktion 
 ein Trassierungselement im Straßenbau
 den Lebenszyklus eines Produkts im S-Kurven-Konzept

Siehe auch

en:S-Curve